Bos taurus — вид полорогих парнокопытных жвачных животных рода настоящих быков. К виду относится домашний крупный рогатый скот, который произошёл от дикого быка , за несколько тысячелетий до н. э. распространённого на большей части Евразии и в Северной Африке. Последний представитель тура истреблён в 1627 году.

Большинство пород длиннорогого европейского скота степных и равнинных зон подвида  происходит от . Бурятский, алтайский, киргизский, якутский, сибирский, сойотский,  и маньчжурский крупный рогатый скот имеет восточноазиатское происхождение и по краниологическим данным и строению рогов относится к подвиду . Предком зебу считается азиатский подвид тура .

Подвиды 
Cуществует несколько десятков вариантов классификаций вида Bos taurus. По краниологическим признакам и строению рогов делится на 4 основных подвида:

Примечания 

Быки